Fagerö eller Fagerön kan syfta på:

 Fagerö (äpple) – en äppelsort som utsetts till landskapsäpple för Västmanland

Geografi
 Fagerö, Pyttis – en ö och by i Pyttis kommun, Kymmenedalen, Södra Finlands län
 Fagerö, Sibbo – en ö i Sibbo kommun, Finland, fi Kaunissaari
 Stora Fagerö – en ö i Ingå
 Fagerön, Håbo kommun – en mindre ö i Mälaren i Håbo kommun, strax sydväst om Bålsta
 Fagerön, Närpes kommun – en folkpark och bynamn i Rangsby i Närpes kommun, Österbotten
 Fagerön, Ängsö socken – en mindro ö i Mälaren i Västerås kommun